Alqueidão - freguesia do concelho da Figueira da Foz
 Alqueidão - lugar da freguesia de Ansião, concelho de Ansião
 Alqueidão - lugar da freguesia de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ourém

 Alqueidão da Serra - freguesia do concelho de Porto de Mós
 Alqueidão lugar da freguesia  de Cós no concelho de Alcobaça, Portugal.
 Solar do Visconde de Alqueidão
 Alqueidão - freguesia de Pedrogão, concelho de Torres Novas
Significado de Alqueidão (*)  - Do árabe al-kaddãn, tufo calcário esbranquiçado (Do árabe al-qattãn, «(campo do) linho» ?). Em 1258 (Inquisitiones p.372) 

(*) Baseado em: Pedro Machado, J. (1991) Vocabulário Português de Origem Árabe, Editorial Notícias.

Ver também
 Algueirão

Desambiguação